Corinne Lagrange (Dijon, 1967. április 8. –) francia nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Corinne Nadine Lagrange.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő bírói bizottságok minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett.  1999-ben lett az I. Liga partbírója.  Az I. Liga asszisztenseként 2009-ben vonult vissza. A II. Ligában 2010. május 14-ig tovább szolgálta a labdarúgást. Első ligás mérkőzéseinek száma: 176.

Nemzetközi játékvezetés 
A Francia labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2009-ben vonult vissza.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Svédországba a 2., az 1995-ös női labdarúgó-világbajnokságra, illetve Kínába az 5., a 2007-es női labdarúgó-világbajnokság ra a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 8.

1995-ös női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2007-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Női labdarúgó-Európa-bajnokság
A női európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Norvégia és Svédország a 4., az 1997-es női labdarúgó-Európa-bajnokságot, valamint Finnország a 7., a 2009-es női labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol az UEFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

1997-es női labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

2009-es női labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Források 

Francia labdarúgó-játékvezetők
1967-ben született személyek
Élő személyek